Рыльский:

Фамилия 
 Иоанн Рыльский (ок. 876—946) — святой Болгарской Церкви, наиболее почитаемый святой покровитель болгарского народа
 Рыльский, Иван Васильевич (1876—1952) — русский и советский архитектор.
 Рыльский, Константин Иосифович (1871—1921) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Рыльский, Максим Фадеевич (1895—1964) — украинский советский писатель, поэт и литературовед, переводчик, лингвист, общественный деятель.
 Рыльский, Христофор Фёдорович (?—1662) — русский военный деятель XVII века, полковник гусарского строя, воевода.
 Рыльский, Фадей Розеславович (1841—1902) — украинский общественный и культурный деятель, журналист, этнограф, антрополог и экономист.
 Рыльский, Яков Ануфриевич (1928—1999) — советский саблист, заслуженный мастер спорта СССР (1961).
 Святослав Ольгович Рыльский (1167—?) — князь рыльский.

Другое 
 Рыльский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование на западе Курской области России.
 Рыльский переулок — переулок в Шевченковском районе города Киева.
 Рыльский уезд — административно-территориальная единица Русского царства, Российской империи и РСФСР.
 Рыльский монастырь

См. также 
 Рыльск
 Рыльск (станция)
 Рыльское княжество
 Святослав Ольгович — князь рыльский
 Рыльская крепость
 Рыльское викариатство
 Сцибор-Рыльский, Александр
 Рыльские глаголические листки
 Рыльский 126-й пехотный полк